Klaus-Jürgen Nagel es profesor agregado de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra. 

Sus líneas de investigación son la teoría política (nacionalismo, federalismo) y la política comparada (partidos y movimientos nacionalistas, integración europea). También ha dedicado su trabajo de investigación en la historia de Cataluña (movimiento nacional, movimiento obrero, historia del sector vitícola). Estudió ciencias sociales e historia en las universidades de Münster y Bielefeld. Obtuvo el Staatsexamen en 1981 (en Historia y en Ciencias Sociales) y posteriormente, el doctorado en Filosofía en 1989. Anteriormente a su incorporación a la Universidad Pompeu Fabra, el profesor Nagel había ejercido en la Universidad de Bielefeld (Departamento de Historia) y la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Fráncfort del Meno (Departamento de Ciencias Sociales).

Publicaciones 
 Nagel, Klaus-Jürgen (2007), "Still Mid-term Elections? On the 2006 Elections in Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate and Saxony-Anhalt". Regional and Federal Studies 17, 3; 375-383 
 Nagel, Klaus-Jürgen (2007), (amb Ferran Requejo) "El debate sobre la relación entre centro y Autonomías en España". Walther L. Bernecker/Günther Maihold (eds.): España: del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española, Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, p. 265-296 
 Nagel, Klaus-Jürgen (2007), Katalonien. Eine kleine Landeskunde, mit einem Beitrag von Marició Janué i Miret. Versión catalana: Catalunya explicada als alemanys, con una contribución de Marició Janué i Miret. Stuttgart: Messidor Verlag. Valls: Cossetània Edicions
 Nagel, Klaus-Jürgen (2009), "The nationalism of stateless nations and Europe. The Catalan case". GRTP Political Theory Working Paper, 06, Barcelona: Grup de Recerca en Teoria Política, UPF
 Nagel, Klaus-Jürgen (2009), "Elections in Bremen, Germany's Smallest Land: Test Laboratory for Germany, or City State Particularism?". Regional & Federal Studies, 19:3, 459-469
 Nagel, Klaus-Jürgen (2009), amb/con/with/mit Ferran Requejo (eds.): Descentralització, asimetries i processos de resimetrització a Europa, Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics. Col.lecció Institut d'Estudis Autonòmics, 66

Referencias 

Escritores de Alemania del siglo XX
Nacionalismo sin Estado en Europa